Truda może być zdrobnieniem imion żeńskich:
 Gertruda
 Edeltruda (Edeltrauda)